José Garrido puede referirse a:

 José Eulogio Garrido Espinoza (1888-1967), escritor peruano;
 José Antonio Garrido Nataren (1952-), ingeniero mexicano;
 José Antonio Garrido Lima (1975-), ciclista español.
 José Garrido (torero) (1993,-), torero español